

Geografia 
 Francia
 Chemillé – località nel comune di Chemillé-Melay, regione dei Paesi della Loira
 Chemillé-Melay – comune soppresso nella regione dei Paesi della Loira
 Chemillé-en-Anjou – comune nella regione dei Paesi della Loira

Persone 
 Pétronille de Chemillé – badessa e religiosa francese